Jhonas Erik Enroth (né le  à Stockholm) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 

Enroth a été sélectionné le  2006 par les Sabres de Buffalo en  ( au total). Il a fait ses débuts dans la LNH contre les Bruins le . Le , il est échangé aux Stars de Dallas contre le gardien Anders Lindback et d'un choix de troisième ronde conditionnel en 2016.

Le , il signe avec les Kings de Los Angeles pour une saison et un salaire de 1,25 million de dollars. Il signe un contrat d'un an avec les Maple Leafs de Toronto, le .

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : nommé dans l'équipe des recrues de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Huddinge IK U18||||6|| || || || 324||15||2,77||89,4||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Huddinge IK||Allsvenskan||2|| || || || 51||6||6,95||78,6||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Huddinge IK U18||||2|| || || || 125||5||2,40||90,6||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Huddinge IK U20||J20 SuperElit||19|| || || || ||||49||2,57||90,5||3||4||3|| || 186||6||1,93||94,2||1||0
|-
|2005-2006||Södertälje SK U18||||2|| || || || 120||5||2,50||90,4||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||39|| || || || ||86||2,17||92,2||1||8||4|| || ||243||9||2,22||91,4||0||2
|-
|2006-2007||Södertälje SK||Allsvenskan||24|| || || || || ||1,61||93,7||3||4||9|| || ||559|| ||2,14||92,1||0||0
|-
|2006-2007||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||3|| || || || 179|| ||1,33||95,6||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Södertälje SK||Elitserien||27|| || || || ||56||2,13||93,2||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||1|| || || || 59||4||4,05||84,0||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Pirates de Portland||LAH||58||26||23||6||||157||2,75||91,0||3||4||5||1||4||264||10||2,27||94,0||1||0
|-
|2009-2010||Pirates de Portland||LAH||48||28||18||1||||110||2,37||91,9||5||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Sabres de Buffalo||LNH||1||0||1||0||59||4||4,14||89,2||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Pirates de Portland||LAH||41||20||17||2||||111||2,78||91,2||0||0||4||1||2||217||10||2,77||91,2||0||0
|-
|2010-2011||Sabres de Buffalo||LNH||14||9||2||2||770||35||2,73||90,7||1||0||1||0||0||18||1||3,53||87,5||0||0
|-
|2011-2012||Sabres de Buffalo||LNH||26||8||11||4||||63||2,70||91,7||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Huddinge IK||Division 1||2|| || || ||120||5||2,50||88,9||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Almtuna IS||Allsvenskan||14||5 ||9 ||0 ||832||32 ||2,31||91,7||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Sabres de Buffalo||LNH||12||4||4||1||624||27||2,60||91,9||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Sabres de Buffalo||LNH||28||4||17||5||||74||2,82||91,1||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Sabres de Buffalo||LNH||27||13||21||2||||120||3,27||90,3||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Stars de Dallas||LNH||13||5||5||0||630||25||2,38||90,6||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Kings de Los Angeles||LNH||16||7||5||1||857||31||2,17||92,2||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Maple Leafs de Toronto||LNH||6||0||3||1||275||18||3,94||87,2||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Marlies de Toronto||LAH||3||2 ||1 ||0 ||178||9||3,03||90,4||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Gulls de San Diego||LAH||18||14 ||4 ||0 ||||31 ||1,73||93,6||2||0 ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 52||19||27||5||||104||2,06||92,3||4||29||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 52|| || || |||| ||2,60||91,3|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || Örebro HK || SHL || 10|| || || |||| ||1,88||92,7|| || ||2|| || || || ||3,42||87,3|| ||
|-
|  2019-2020 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||  3|| || || |||| ||2||93,2|| || ||2|| || || || ||4,08||80,5|| ||
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Minsk || KHL || 30|| || || |||| ||3,13||89,1|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Örebro HK || SHL || 32||19 ||13 ||0 |||| ||2,43||90,9||3 || ||8|| 5|| 3|| || ||1,30||95,1|| 1||

|2005|| Suède -18 ans||Championnat du monde -18 ans||3||141|| ||1,70||94,2||0||0|| Médaille de bronze
|-
|2006|| Suède -18 ans||Championnat du monde -18 ans||5|| || ||1,81||94,3|| ||0||
|-
|2007|| Suède -20 ans||Championnat du monde -20 ans||3||144||7||2,91||88,7||0||0||
|-
|2008|| Suède -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5|| ||12||2,33||90,5||0||0|| Médaille d’argent
|-
|2012||||Championnat du monde||2||120||5||2,50||86,8||0||0||
|-
|2013|| Suède||Championnat du monde||7||419||8||1,15||95,6||2||0|| Médaille d’or
|-
|2015|| Suède||Championnat du monde||6||330||15||2,72||87,6||0||0||
|-
| 2018 || Suède || align="left"| Jeux olympiques || 1|| || || 0 ||100|| 1|| || align="left"|  place
|-
|2019|| Suède||Championnat du monde|| || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique suédois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Almtuna IS
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Örebro HK